O Arise, All You Sons of This Land () es el himno nacional de Papúa Nueva Guinea. La canción fue promovida como himno nacional cuando Papúa Nueva Guinea se independizó el 16 de septiembre de 1975.

Letra en inglés y traducción

Enlaces externos 
Archivo MIDI

Papua Nueva Guinea
Símbolos de Papúa Nueva Guinea
Música de Papúa Nueva Guinea
Himnos en inglés
Composiciones en si bemol mayor